Top (englisch „Spitze, Oberseite, Oberteil“) steht für:

 Top (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Top (Oberteil), ärmelloses Oberteil in der Damen- und Herrenmode
 aktiver Partner in sexuellen Handlungen zwischen Männern, siehe Hanky Code
 aktiver Partner im BDSM, siehe BDSM-Rollen

 (englisch „oben“) steht für:

 Top Magazin (seit 1982), deutsches Regionalmagazin
 top Schlagertextheft (1970–1990), deutsche Heftreihe mit Songtexten
 top (Unix), Unix-Befehl
 .top, generische Top-Level-Domain

Top bedeutet außerdem:
 Top (Einheit), früheres somalisches Längenmaß, früheres osmanisches Gewichtsmaß
 Wohnungsnummer, Abkürzung von topos (griechisch Ort oder Örtlichkeit), wird vor allem in Österreich (auch amtlich) verwendet
 T.O.P (* 1987), südkoreanischer Sänger und Mitglied der Boygroup Big Bang

Top ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Top (1697–1742), norwegischer Missionar und Linguist
 Damien Top (* 1963), französischer Tenor und Komponist
 Emmanuel Top (* 1971), französischer Musikproduzent
 Hennie Top (* 1956), niederländische Radrennfahrerin und Radsporttrainerin
 Jannick Top (* 1947), französischer Fusionmusiker
 Noordin Mohammad Top (1968–2009), malaysischer Terrorist

TOP steht als Abkürzung für:

 Paʻanga (auch Tonga-Dollar), Währung von Tonga nach dem ISO-Code 4217
 Table of Pages, Inhaltsverzeichnis beim Videotext, siehe Teletext #TOP (Table Of Pages)
 Tagesordnungspunkt, siehe Tagesordnung
 Take-Off-Performance, siehe Startleistung (Flugzeug)
 Technik, Organisation, Personal, siehe MTO-Analyse
 Test of Proficiency – Huayu, Chinesisch-Prüfung auf Taiwan, siehe Test of Chinese as a Foreign Language
 Theorie, Organisation, Praxis, politische Gruppe in Berlin, siehe Kritik und Praxis Berlin
 Twenty One Pilots, US-amerikanisches Musikerduo
 Abkürzung einer politischen Partei Trinidad und Tobagos
 Powiat Opatowski in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Siehe auch:

 Carrot Top
 Munro (Berg)
 Top-Quark
 Topos
 Topp

Abkürzung